Передовик — той, хто випереджає інших, домагається найбільших успіхів у роботі
 Передовик — тварина, що йде попереду інших у стаді, зграї, упряжці
 Передовик — той, хто веде за собою народні маси

Передовик — присілок, Волзький район, Марій Ел
 Передовик — селище, Мценський район, Орловська область

Джерела